2 miejscowości w Polsce: 
 Roguszyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą 
 Roguszyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica